Nyda (rivier), een rivier in Rusland.
 Nyda (plaats), een plaats aan deze rivier en aan de oever van de Obboezem.